

Patronyme

 
James Caan (1940–2022), acteur américain
 (né en 1960), entrepreneur britannique
Scott Caan (né en 1976), acteur américain

Autres 
 Dalek Caan, personnage fictif de Doctor Who
 Caan, municipalité allemande de Rhénanie-Palatinat
 Dùn Caan, colline de l'île écossaise de Raasay

Voir aussi
 
 
Patronyme juif